Contea di Howard o Howard County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Howard (Arkansas)
 Contea di Howard (Indiana)
 Contea di Howard (Iowa)
 Contea di Howard (Maryland)
 Contea di Howard (Missouri)
 Contea di Howard (Nebraska)
 Contea di Howard (Texas)